Alexander Cockburn ist der Name folgender Personen:

* Alexander Cockburn (Diplomat) (1776–1852), britischer Diplomat
 Alexander Cockburn, 12. Baronet (1802–1880), englischer Anwalt, Politiker und Richter
 Alexander Cockburn (Journalist) (1941–2012), irischer Journalist